Szwajcaria:
 Diessbach – dawna nazwa gminy Oberdiessbach
 Diessbach bei Büren – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland
 Diessbach bei Thun – dawna nazwa gminy Oberdiessbach

Zobacz też:
 Diesbach